Список фальсификаторов почтовых марок перечисляет лиц, которые известны тем, что занимались фальсификацией почтовых марок вскоре после их появления в 1840 году и по настоящее время. .

Известные фальсификаторы марок 
Настоящий перечень известных фальсификаторов почтовых марок и других филателистических материалов приводится преимущественно по изданию , включающему 150 имён, а также по некоторым другим авторитетным источникам (обозначенным в сносках). Отсутствующие у Тайлера имена помечены знаком «*» после фамилии.

Фальсификаторы расположены в списке в алфавитном порядке по фамилиям, а если известны только имена (псевдонимы), то по именам (псевдонимам). Вначале указано имя, затем (при наличии) второе и третье имя или отчество, и на последнем месте — фамилия фальсификатора. Во второй колонке курсивом приведено написание имени фальсификатора латиницей.

Труды о фальсификации и фальсификаторах 
Первая книга на эту тему была написана в 1862 году Жаном-Батистом Моэнсом из Бельгии, который сам был причастен к подделкам марок, и называлась она — «О фальсификации почтовых марок» (). Вскоре после этого Эдвард Пембертон опубликовал справочник «Поддельные марки: как их обнаружить» (), а . В наше время существует обширная литература о фальсификаторах и их произведениях, причём образчики работы наиболее выдающихся фальсификаторов иногда продаются дороже, чем почтовые марки, послужившие их прообразом. Большой вклад в описание филателистических фальсификаторов и фальсификаций сделал Варро Юджин Тайлер, опубликовавший две фундаментальные работы:  и «В фокусе — подделки: руководство по подделкам обычных почтовых марок» ().

См. также

Примечания

Литература 
 
 
  — .  [Переиздания:
 
  — . ]
 Philatelic Forgers // Linn’s Stamp News. — 1991. — P. 60.

Ссылки 

 
 
 
 
 

Списки персоналий по роду деятельности